В США насчитывается 6 округов с названием Са́лливан ():
 округ Салливан — штат Индиана 
 округ Салливан — штат Миссури
 округ Салливан — штат Нью-Гэмпшир
 округ Салливан — штат Нью-Йорк
 округ Салливан — штат Пенсильвания
 округ Салливан — штат Теннесси